Ciopraga se poate referi la:

 Constantin Ciopraga (1916, Pașcani, Iași  2009), critic și istoric literar român, poet, memorialist, profesor universitar, scriitor, membru de onoare al Academiei Române
 Mircea Ciopraga (* 1960, Pașcani), politician român

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera C

Nume de familie românești